Papp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jenõ Papp
 László Papp
 Lujza Papp